Giuseppe Oppezzo – tenore italiano
 Guglielmo Oppezzo – calciatore italiano
 Piera Oppezzo – poetessa italiana